20 Years of Dischord — сборник, трёхдисковый комплект, вышедший в 2002 году на лейбле Dischord, включающий в себя 73 композиции, а также 6 видеоклипов и 134-страничный буклет.

Об альбоме 
Первые два диска составлены в хронологическом порядке и освещают историю групп, выпускавшихся на лейбле Dischord. Третий диск составлен из редких и ранее невыпущенных треков значимых групп лейбла.

Список композиций

Диск 1 
 The Teen Idles — «Get Up and Go»
 Untouchables — «Nic Fit»
 State of Alert — «Public Defender»
 Minor Threat — «Screaming at a Wall»
 Void — «Dehumanized»
 Youth Brigade — «Barbed Wire»
 Government Issue — «Rock 'n' Roll Bullshit»
 Scream — «Fight/American Justice»
 Iron Cross — «Live for Now»
 Red C — «Pressure’s On»
 Deadline — «Stolen Youth»
 Artificial Peace — «Suburban Wasteland»
 Faith — «Subject to Change»
 Skewbald — «Sorry/Change for the Same»
 Marginal Man — «Missing Rungs»
 Gray Matter — «Oscar’s Eye»
 Rites of Spring — «Drink Deep»
 Beefeater — «Just Things»
 The Snakes — «Snake Rap»
 Dag Nasty — «Circles»
 Embrace — «Money»
 Soulside — «Punch the Geek»
 Egg Hunt — «We All Fall Down»
 One Last Wish — «This Time»
 Fire Party — «Cake»
 Ignition — «Rebuilding»
 3 — «Domino Days»
 Shudder to Think — «Red House»
 Happy Go Licky — «Twist and Shout»

Диск 2 
 Fugazi — «Blueprint»
 Lungfish — «Friend to Friend in Endtime»
 Fidelity Jones — «Destructor»
 Nation of Ulysses — «Spectra Sonic Sound»
 Holy Rollers — «Perfect Sleeper»
 Jawbox — «Motorist»
 Severin — «People are Wrong»
 The High-Back Chairs — «Summer»
 Autoclave — «I’ll Take You Down»
 Circus Lupus — «Pop Man»
 Branch Manager — «Mr. Weekend»
 Slant 6 — «What Kind of Monster Are You?»
 Hoover — «Cable»
 Trusty — «Goodbye, Dr. Fate»
 Smart Went Crazy — «A Good Day»
 The Crownhate Ruin — «Piss Alley»
 The Warmers — «Poked it With a Stick»
 The Make-Up — «They Live By Night»
 Bluetip — «Castanet»
 Faraquet — «Cut Self Not»
 Q and Not U — «Hooray for Humans»

Диск 3 
 The Teen Idles — «Get Up and Go»
 The Teen Idles — «Deadhead»
 The Untouchables- «Stepping Stone»
 State of Alert — «Draw Blank»
 Minor Threat — «Straight Edge (live)»
 Minor Threat — «Understand»
 Government Issue — «Snubbing»
 Government Issue — «Asshole (with Ian)»
 Minor Threat — «Asshole Dub»
 Youth Brigade — «I Object»
 Rozzlyn Rangers — «Rozzlyn Rangers»
 Void — «Black, Jewish and Poor»
 Void — «Authority (take 1 and 2)»
 Scream — «Search for Employment»
 Deadline — «No Revolution»
 Faith — «No Choice»
 Marginal Man — «Manipulator»
 Dag Nasty — «All Ages Show»
 Fugazi — «The Word»
 Fugazi — «Burning (live)»
 Shudder to Think — «Drop Dead Don’t Blink»
 Circus Lupus — «We Are The One (Rare)»
 Slant 6 — «Are You Human?»
 Интервью
Plus 6 live video clips (Teen Idles, The Untouchables, State of Alert, Faith, Void, and Deadline)

Сборники 2002 года
Сборники лейбла Dischord Records
Сборники панк-рок музыки
Сборники на английском языке